Преду́предительная сигнализа́ция — сигнализация, предназначенная для предупреждения об опасности или начале действия, при котором люди могут оказаться в опасной зоне. Продолжительность действия сигнала должна позволить человеку, находящемуся в опасной зоне, покинуть её или предотвратить действие опасности. Обычно сигналы подаются автоматически. В качестве датчиков используются различные измерительные устройства, реагирующие на параметры технологических процессов и производственной среды.

Типы сигнализации 

Различают два вида сигнализации: звуковую и световую.

Выбор типа сигнализации 

Звуковая сигнализация является предпочтительной:
 если взгляд работника отвлечен наблюдением за технологическим процессом;
 если зрительные восприятия сигнала затруднено воздействием окружающей среды.

Световая сигнализация является предпочтительной:
 если высок уровень шума;
 если принимается слишком много звуковых сигналов.

Звуковая сигнализация 

Виды сигналов:
 речевые сигналы (односложные предложения)
 неречевые сигналы (звонок, сирены и т. д.)
Требования к сигналам:
 должны быть слышны на фоне шума или других звуковых сигналов;
 сигналы должны быть отличимы от других звуковых сигналов;
 сигналы должны привлекать внимание без ущерба для других чувствительных и важных рабочих функций.

Световая сигнализация 

Используется для информирования об условиях труда: нормальный (штатный) режим работы, нерабочее положение, аварийная ситуация. Световые сигнальные элементы можно использовать для передачи команд или информации.
Характеристика сигналов:
 яркость,
 цвет,
 частота мигания.
Требования к сигналам:
 световой элемент должен быть в 2 раза ярче окружающего фона;
 следует избегать совместного применения цветов, которые легко спутать;
 сигнальные элементы следует располагать в затемнённых местах или защищать специальными козырьками;
 рекомендуется использовать в качестве сигнала мигающий свет.
С назначением сигналов должны ознакомиться все работники. Таблицы сигналов вывешиваются на рабочих местах или работающем механизме. Каждый неправильно отданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал «стоп».

Другие виды предупредительной сигнализации, используемые реже 

Тактильная вибрационная сигнализация. Применялась, например, на ПЗРК «Стингер» как предупреждение о захвате головкой самонаведения самолета противника по вибрации поверхности, прилегающей, при прицеливании, к щеке оператора-наводчика.

Обонятельная предложена группой японских ученых, см. в статье васаби, в том числе, для пробуждения спящего человека.

Сигнализация